Понт — північно-східна область Малої Азії
 Понт (бог)
 Понт (геологія, ярус)
 Понтійське царство
 Понт (римська провінція)

Понт-ан-Огоз — громада в кантоні Фрібур